Kōji Matsushita (jap. , Matsushita Kōji; * 28. August 1967 in Toyohashi, Präfektur Aichi) ist ein ehemaliger japanischer Tischtennisspieler.

Leben und Wirken 

Ende der 1980er Jahre spielte Matsushita für den schwedischen Verein Falkenbergs BTK, 1997 schloss er sich dem SV Plüderhausen an und wechselte ein Jahr später zu Borussia Düsseldorf.

Er ist Rechtshänder und spielt den Shakehand-Griff. Matsushita ist seit über 20 Jahren aktiver Profi und wurde vor allem durch sein spektakuläres Abwehrspiel bekannt.

Anfang 2009 beendete Matsushita seine aktive Laufbahn als Leistungssportler. Anschließend stellte er zusammen mit Hiroshi Kamura einen Weltrekord mit dem längsten Ballwechsel auf. Die Länge des Ballwechsels betrug 8 Stunden 34 Minuten und 29 Sekunden.

Titel und Erfolge im Überblick 
 Nationaler japanischer Meister im Einzel 1993, 1995, 2001, 2002
 Teilnahme an mehreren Olympischen Spielen (durchgehend 1992–2004) und Weltmeisterschaften
 Bronzemedaille im Doppel bei der Weltmeisterschaft 1997
 Bronzemedaille mit der Mannschaft bei der Weltmeisterschaft 2000

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Spielerportrait Sponsorseite
 Team Matsushita – Offizielle Website (japanisch)
 Online Videos

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Japan)
Tischtennisspieler (Falkenbergs BTK)
Tischtennisspieler (SV Plüderhausen)
Tischtennisspieler (Borussia Düsseldorf)
Olympiateilnehmer (Japan)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer an den Asienspielen (Japan)
Japaner
Geboren 1967
Mann